Георг Альбрехт Денгофф, Гео́рг А́льбрехт фон Денго́фф (також Єжи Альбрехт Денгофф, нім. Georg Albrecht von Dönhoff, пол. Jerzy Albrecht Denhoff; 1640 — 16 березня 1702) — державний діяч Речі Посполитої, священик і єпископ Римо-Католицької Церкви.
 Денгоффи, Денгофф — 1561 року влилися до рядів шляхти Речі Посполитої. Мали власний герб — Денгофф.
 Ян Казимир Денгофф, Йога́нн-Казими́р фон Денго́фф (пол. Jan Kazimierz Denhoff, 6 червня 1649(16490606), м. Варшава — 20 червня 1697, м. Рим) — державний діяч Речі Посполитої.
 Каспер Денгофф (*Kasper Denhoff, 1 січня 1588 — 4 липня 1645) — державний діяч, урядник Речі Посполитої.
 Денгофф (герб), Денго́фф (пол. Denhoff, Doenhoff, Donhoff) — шляхетський герб.
 Станіслав-Ернест Денгофф, Станіслав-Ернест фон Денгофф (пол. Stanisław Ernest Denhoff; біля 1673, Берент — 2 серпня 1728, Гданськ) — литовський державний і військовий діяч.